Анна Прусська — прусська принцеса, Брандербурзька маркграфиня, курфюрстина Священної Римської імперії (1608—1625), прусська герцогиня (1618—1625)
 Анна Прусська — прусська принцеса, донька принца Карла Прусського та Марії Саксен-Веймар-Ейзенахської